Жорж Антенен (; род. 20 декабря 1903 года в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария — ум. 25 марта 1979 года в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1923 по 1935 год. Двукратный чемпион Швейцарии. Бронзовый призёр чемпионата мира 1923 года.

Достижения 

 1923
3-й  Чемпионат мира — любители
 1927
3-й Тур дю Лак Леман
 1928
1-й Тур дю Лак Леман
1-й Тур Северо-Западной Швейцарии
1-й Тур Восточной Швейцарии
2-й Чемпионат Швейцарии
 1929
2-й Чемпионат Швейцарии
 1930
1-й  Чемпионат Швейцарии
1-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1931
2-й Чемпионат Швейцарии
 1932
1-й Тур дю Лак Леман
3-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1933
1-й  Чемпионат Швейцарии
1-й Тур Северо-Западной Швейцарии

Ссылки 
 Антенен, Жорж на FirstCycling
 
 
 
  

Велогонщики Швейцарии